

Cinema
 Sansone (Marmaduke) – film del 2010 basato sull'omonimo fumetto
 Marmaduke - film del 2022 diretto da Mark A.Z. Dippé

Fumetti
 Marmaduke – nome originale in inglese di Sansone, cane protagonista dell'omonimo fumetto di Brad Anderson
 Marmaduke – nome del cane di San Bernardo appartenente a Paperino, che compare in alcune storie Disney

Geografia
 Marmaduke – città della contea di Greene (Arkansas, Stati Uniti d'America)

Musica
 Marmaduke –  composizione jazz di Charlie Parker

Onomastica
 Marmaduke – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Meredith Miles Marmaduke – politico statunitense